Rodenborn (Begriffsklärung) bezeichnet:

 Rodenborn, Wüstung im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Rodenborn, deutsche Bezeichnung des Gemeindeteils Rodenbourg (frz.) bzw. Roudemer (lux.) von Junglinster, Luxemburg